Тымпылыкан (устар. Тыымпылыкаан) — река в Восточной Сибири, приток реки Лена.

Длина реки — 357 км, площадь водосборного бассейна — 5130 км². Впадает в Лену слева на расстоянии 1086 км от её устья.

По данным государственного водного реестра России относится к Ленскому бассейновому округу. Код водного объекта — 18030900112117500001222.

Примечания 

Притоки протоки Кюнгкябир
Реки Кобяйского улуса
Реки Вилюйского улуса